Борківське сільське поселення — муніципальне утворення (сільське поселення) в Росії.

Новгородська область 
 Борківське сільське поселення — в Новгородському районі.

Рязанська область 
 Борківське сільське поселення — в Шацькому районі.
 Борківське сільське поселення — в Шиловському районі.

Смоленська область 
 Борківське сільське поселення — в Демидівському районі.

Тверська область 
 Боркіське сільське поселення — в Бежецькому районі.
 Борківське сільське поселення — в Кувшиновському районі.

Тюменська область 
 Борківське сільське поселення — в Тюменському районі